5-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 12 клубами в 1996 году. Чемпионом впервые стал дебютировавший кадамжайский «Металлург», бишкекский «АиК» 2-й год подряд был серебряным призером, 3-е место заняло «Динамо-Алай» из Оша.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

1996
Футбол в Азии в 1996 году
1996 год в Киргизии